

Села:
 Вербове — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Вербове — Дніпропетровська область, Покровський район
 Вербове — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Вербове — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Вербове — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Вербове — Закарпатська область, Берегівський район
 Вербове — Запорізька область, Запорізький район
 Вербове — Запорізька область, Пологівський район
 Вербове — Кіровоградська область, Голованівський район
 Вербове — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Вербове — Львівська область, Червоноградський район
 Вербове — Миколаївська область, Баштанський район
 Вербове — Одеська область, Подільський район
 Вербове — Полтавська область, Полтавський район
 Вербове — Сумська область, Охтирський район
 Вербове — Сумська область, Сумський район
 Вербове — Херсонська область, Скадовський район
 Вербове — Чернігівська область, Ніжинський район

Селище:
 Вербове — колишнє селище Овруцького району Житомирської області (зняте з обліку 23 лютого 2006)

Вербове () — село, Мінська область, Логойський район